Konings kan som auktorsförkortning betyda:

 Adrianus F. Konings (född 11 January 1956 i Roosendaal), nederländsk iktyolog, ofta publicerad som Ad Konings.

Robotskapade auktorsförkortningar